Wilhelm Reuling ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Reuling (Komponist) (Wilhelm Ludwig Reuling; 1802–1879), deutscher Komponist und Dirigent 
 Wilhelm Reuling (Jurist) (1837–1901), deutscher Jurist und Schriftsteller